Hermandad o Cofradía del Santo Entierro es el nombre con el que se conoce popularmente a las hermandades y cofradías  de la Semana Santa en España que desfilan representando el Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, entre las que destacan:
 La Hermandad del Santo Entierro de Ciudad Real.
 La Hermandad del Santo Entierro de Écija.
 La Hermandad del Santo Entierro de Manzanares.
 La Cofradía del Santo Entierro de Molina de Segura.
 La Hermandad de la Soledad y Santo Entierro de Ocaña.
 La Congregación de Jesús Nazareno y el Santo Entierro de Salamanca.
 La Hermandad del Santo Entierro de Sevilla.
 La Cofradía del Santo Entierro de Valladolid.
 La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora.